

Musica 
 The King & I - album di Faith Evans e The Notorious B.I.G. del 2017 
 The King and I – singolo di Eminem del 2022

Cinema 
Il re ed io (The King and I) – film statunitense del 1956 diretto da Walter Lang
Il re ed io (The King and I) – film d'animazione statunitense del 1999 diretto da Richard Rich

Teatro 
The King and I – musical di Oscar Hammerstein II e Richard Rodgers del 1951

Pagine correlate 
 Il re ed io